Pedro Aguirre Cerda (president), een voormalig president van Chili
Pedro Aguirre Cerda (Chili), een gemeente in de Chileense Región Metropolitana